Горчаки:

 Горчаки — род рыб семейства карповых, отряда карпообразных.
 Горчаки — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.